Tre unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Canada:

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1765 e radiato nel 1834
  – corvetta a vapore varata nel 1881 e radiata nel 1897
 HMS Canada (1913) – nave da battaglia tipo dreadnought varata nel 1913 per conto del Cile con il nome di Almirante Latorre, acquisita dalla Royal Navy nel 1914 e restituita al Cile nel 1920, radiata nel 1959